Ture Bengtsson (Bielke) kan syfta på:

Ture Bengtsson (Bielke) d.ä. – 
Ture Bengtsson (Bielke) d.y. (?–1414) – riddare, riksråd, häradshövding i Lagunda härad och Åkerbo härad